Aviv (em hebraico: אביב) tem vários significados relacionados em hebraico:

 O significado básico da palavra aviv é a fase do crescimento dos grãos, quando as sementes atingiram o tamanho completo e estão se enchendo com amido, mas ainda não secaram. Durante a praga de granizo (), a cevada foi dita ser o aviv e o linho o giv`ol.
 O mês do calendário hebraico, quando a cevada atingiu ou passou esta fase (; ) é chamado de Aviv, ou o "mês do aviv": o sétimo do ano judaico civil e o primeiro do ano bíblico eclesiástico. Ele começa com o momento do equinócio da primavera do Norte (21 de março). Desde o cativeiro babilônico, este mês tem sido principalmente chamado de Nisan (, ). No décimo sexto dia do mês, a colheita foi iniciada colhendo-se um feixe de cevada, que foi oferecida como um sacrifício a Deus (), quando o Templo de Jerusalém existiu.
 "Aviv" consequentemente também significa primavera, uma das quatro estações do ano. Assim, a grande cidade moderna israelense de Tel Aviv significa "Monte da Primavera".
 Uma vez que a Páscoa é sempre comemorada em 15-21 (ou 22 fora de Israel) de Nisan, próximo ao início da primavera, a "Festa de Aviv" (Pessach ou Páscoa é sempre no dia 14 de Nisan. O 1º dia de "Chag ha Matzoh" ou "A Festa dos Pães sem Fermento" é sempre o próximo dia, ou seja o dia 15 de Nisan Veja: ) (em hebraico: חג האביב Chag Ha'Aviv) é um nome alternativo para a Páscoa.
 Aviv também é um nome hebraico masculino (o equivalente feminino é Aviva), que pode se referir a:
 Aviv Geffen, um músico, cantor e compositor israelense de rock
 Aviv Maayan, um lutador israelo-galês profissional

Ligações externas
 Abibe de Deus
 Abib (Barley) na Bíblia hebraica: uma descrição da importância de aviv no calendário caraíta pelo Movimento Mundial caraíta
 Relatório de Aviv de 2011: Relatórios de Aviv adicionados Anualmente

Calendário judaico
Palavras, frases e expressões em hebraico